Az Ausztrál Királyi Haditengerészet négy hajóját nevezték eddig el az ausztráliai Új-Dél-Wales fővárosáról, Sydney-ről, HMAS Sydney-nek.

Az első Sydney 1912-ben vízrebocsátott, Town osztályú könnyűcirkáló volt. A hajó részt vett az első világháborúban és a Kókusz-szigeteki csatában jelentősen megrongálta a német SMS Emden könnyűcirkálót.
A második Sydney 1934-ben vízrebocsátott, módosított Leander osztályú könnyűcirkáló volt. A hajót eredetileg HMS Phaetonként építették, de még építése közben megvásárolta az ausztrál kormány. 1941 novemberében tűzharcba keveredett az álcázott, német Kormoran segédcirkálóval. Az ütközetben mindkét hajó megsemmisült.
A harmadik Sydney 1944-ben vízrebocsátott, Majestic osztályú repülőgép-hordozó volt. A hajót először a Brit Királyi Haditengerészet állította hadrendbe HMS Terrible néven, az Ausztrál Királyi Haditengerészethez csak 1948-ban került. A vietnámi háborúban járműszállításra használták. 1975-ben a hajót eladták Tajvannak, ahol azt szétbontották. 
A negyedik Sydney 1980-ban vízrebocsátott, Adelaide osztályú irányított rakétás fregatt.
Az ötödik Sydney 2013-ban hadrendbe állított légvédelmi romboló.